Стояння на Угрі — події 1408 року.
 Стояння на Угрі — події 1480 року.